Анелија Георгијева Атанасова (Стара Загора, 1. јул 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Погледни ме в очите}- (2002)
 -{Не поглеждай назад}- (2004)
 -{|Всичко води към теб}- (2005)
 -{Пепел от рози}- (2006)
 -{Единствен ти}- (2008)
 -{Добрата, лошата}- (2010)
 -{|Игри за напреднали}- (2011)
 -{Феноменална}- (2014)
 -{Дай ми още}- (2018)

Видеографија

Тв верзије

Спотови на страним језицима

Фолклорни спотови

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи